

Cinema 
 The Pilgrim – cortometraggio diretto da Milton J. Fahrney del 1910
 The Pilgrim – cortometraggio diretto da Frank Borzage del 1916
 Il pellegrino (The Pilgrim) – film diretto da Charlie Chaplin del 1923

Musica 
 The Pilgrim – album di Larry Gatlin del 1973
 The Pilgrim – album dal vivo di Shaun Davey del 1983
 The Pilgrim – album di Joey Molland del 1992
 The Pilgrim – album di Marty Stuart del 1999
 The Pilgrim – album di Owen Campbell del 2013

Altro 
 The Pilgrim – opera teatrale di John Fletcher del 1621
 The Pilgrim (Il pellegrino) – episodio della seconda stagione di Law and Order: Criminal Intent

Pagine correlate 
 Pilgrim